Armases är ett släkte av kräftdjur. Armases ingår i familjen Sesarmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Armases